Mutafow ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Mutafow (1879–1957), bulgarischer Maler
 Slawi Mutafow (* 2000), bulgarischer Sprinter